Pakosław – imię

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Pakosław – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża 
 Pakosław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek 
 Pakosław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Pakosław
 Pakosław – osada wsi Popowo w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino

Inne 
 Pakosław – nieistniejący przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Pakosławice, Pakosławsko